Le qualificazioni del singolare femminile del Pacific Life Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2006 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Maria-Elena Camerin (ultimo turno)
 Melinda Czink (primo turno)
 Martina Müller (primo turno)
 Nastas'sja Jakimava (Qualificata)
 Eva Birnerová (ultimo turno)
 Yuan Meng (Qualificata)
 Juliana Fedak (Qualificata)
 Anastasija Rodionova (Qualificata)
 Bethanie Mattek (Qualificata)
 Maria-Emilia Salerni (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)
 Camille Pin (Qualificata)

 Tat'jana Puček (primo turno)
 Nathalie Viérin (ultimo turno)
 Rika Fujiwara (ultimo turno)
 Meilen Tu (primo turno)
 Ivana Lisjak (Qualificata)
 Kateřina Böhmová (Qualificata)
 Viktoryja Azaranka (ultimo turno)
 Hsieh Su-wei (ultimo turno)
 Milagros Sequera (ultimo turno)
 Varvara Lepchenko (ultimo turno)
 Lilia Osterloh (ultimo turno)
 Nicole Pratt (Qualificata)

Qualificati 

 Kateřina Böhmová
 Anne Kremer
 Ivana Lisjak
 Nastas'sja Jakimava
 Nicole Pratt
 Yuan Meng

 Juliana Fedak
 Anastasija Rodionova
 Bethanie Mattek
 Jessica Kirkland
 Tat'jana Puček
 Camille Pin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2006